Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Istanbul 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Oksana Kalašnikova e Ljudmyla Kičenok che hanno battuto in finale Alona Fomina e Anja Prislan 6-2, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

 Oksana Kalašnikova /  Ljudmyla Kičenok (Campionesse)
 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (quarti di finale)

 Tara Moore /  Christina Shakovets (primo turno)
 Kanae Hisami /  Mari Tanaka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Istanbul 2013